Bispo (portugiesisch für Bischof) ist der Familienname folgender Personen:

 Ademilson Braga Bispo Junior (* 1994), brasilianischer Fußballspieler 
 Antonio Alexandre Bispo (* 1949), brasilianischer Kultur- und Musikwissenschaftler und Urbanologe
 Arthur Bispo do Rosário (1909–1989), brasilianischer Bildender Künstler
 Eraldo Bispo da Silva (* 1966), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Patos
 Rodolfo Dantas Bispo (* 1982; genannt Rodolfo), brasilianischer Fußballspieler

Bispo steht für:
 Bispo (Rapper) (Pedro Bispo, * 1992), portugiesischer Rapper

Siehe auch:
 Vila do Bispo